«Ordóñez» es un apellido español que puede hacer referencia a:

Apellido 
 Ordóñez, apellido español.

Personajes 
Lucas Ordóñez, piloto español de GTs;
Francisco Fernández Ordóñez, político español;
Gregorio Ordóñez, político español asesinado por ETA;
Salvador Ordóñez Delgado, actual rector de la UIMP;
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, economista y funcionario español;
Sancho I Ordóñez, rey de Galicia;
Cayetano Ordóñez, torero español;
Antonio Ordóñez, torero español;
Francisco Rivera Ordóñez, torero español;
Carmina Ordóñez, familiar de célebres toreros;
Manuel Gurría Ordóñez, político mexicano;
Jaime Ordóñez, actor español;
José Batlle y Ordóñez, político y periodista uruguayo;
José Ordóñez Jr., humorista y comediante colombiano.
Juan Francisco Ordóñez, músico dominicano.
Alejandro Ordóñez, procurador general de Colombia y jurista;
Miguel Ordóñez Cadena, padre de Alejandro Ordóñez, antropólogo autodidacta.
Joaquín Ordóñez, diseñador Argentino.
 Salvador Gutiérrez Ordóñez, lingüista español y catedrático de Lingüística General
José Isabel Ordóñez, futbolista profesional del Club Necaxa en los años de 1970-1983.
Nicolás Módenes Ordóñez, instagramer, modelo y actor.
Manuel Vicente Ordóñez (1902 – 1988) político demócrata cristiano, jurista, filósofo e intelectual católico argentino.
Manuel Segundo Ordóñez (1859 - 1940) gobernador de la provincia de Córdoba, Argentina.
Diana Ordóñez (2001 - ), futbolista mexicana.

Toponimia 
 Ordóñez, localidad de la Argentina;

Miscelánea 
 Ordóñez (P-14), patrullero de la clase Barceló perteneciente a la Armada Española.
 cañón Ordóñez, sistema español de artillería de Costa.